Czujka – w wojskowości element ubezpieczenia 
 Czujka – element detekcyjny systemu sygnalizacji

Zobacz też 
 Czajka